Alcedo (geslacht), vogelgeslacht
 Alcedo (vulkaan), vulkaan bij de Galapagoseilanden